Список суперників жіночої збірної України — починаючи з першого матчу проти збірної Росії 29 серпня 1993 року по 24 листопада 2011 року.

|}

Див. також 
 Суперники збірної України з футболу

Джерела 
 Всі матчі (Національна жіноча збірна України) 

Жіноча збірна України з футболу